Дуйсембаев — тюркоязычная фамилия:

 Дуйсембаев, Масхут Куликбаевич (1949—1998) — первый секретарь Экибастузского горкома КП Казахстана. 
 Дуйсембаев, Оразимбет (1894–1959) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1948).